Kirchtal steht für
 Kirchtal (Münsingen), Ortsteil
Täler:
 Kirchtal (Münnerstadt) 
 Kirchtal (Wutha) 
Siehe auch:
 Kyrkjedalen